Эмертон, Бретт —  австралийский футболист.
 Эмертон, Джеймс Генри — американский иллюстратор и арахнолог.